Lodička může být:

malá loď, malé plavidlo, (loďka, lodice)
navažovací lodička, laboratorní pomůcka
lodička (pokrývka hlavy), čepice ve tvaru malé loďky
lodičky, druh dámské obuvi

v kultuře
Lodička (kniha), český román Jiřího Jobánka z roku 1959
Kouzelná lodička, kanadská animovaná filmová pohádka z roku 1993